Hroch může být:

 savec Hroch obojživelný
 Hroch (film) – český film z roku 1973
 Hroch z Kunštátu a Louček – moravský šlechtic pocházjící z rodu pánů z Kunštátu
 Hroch (příjmení) – české příjmení

Související články 
 Hroši Brno – baseballový sportovní klub
 Hrochův Týnec – východočeská obec

Externí odkazy